Příjmení Buchal nosí více osob:
Christoph Buchal (* 1947) – německý fyzik, autor populárněvědeckých publikací
Jan Buchal (1913–1950) – bojovník proti komunismu odsouzený v procesu s Miladu Horákovou a popravený
Jaroslav Buchal (* 1974) – český hokejista

Podobná příjmení 
 Bouchal